Алекса́ндр О́сипович Котляро́в (30 августа 1852 — после 1917) — купец и общественный деятель города Славянска, член IV Государственной думы от Харьковской губернии.

Биография 
Православный. Из купеческой семьи. Домовладелец (дом в Славянске, оцененный в 15 тысяч рублей).

Получил домашнее образование.

Купец города Славянска, владел книжным магазином и типографией. Избирался гласным Славянской городской думы (с 1878) и членом Славянской городской управы (1884—1897). С 1887 года состоял купеческим старостой Славянского общества. Был членом «Союза 17 октября».

В 1912 году был избран в члены Государственной думы от Харьковской губернии 1-м съездом городских избирателей. Входил во фракцию октябристов, после её раскола — в группу земцев-октябристов. Состоял членом комиссий: по исполнению государственной росписи доходов и расходов, по делам православной церкви и по городским делам. Был членом Прогрессивного блока.

Судьба после 1917 года неизвестна. Был женат, имел двоих детей.

Источники 
 4-й созыв Государственной думы: Художественный фототип. альбом с портретами и биографиями. — Санкт-Петербург: издание Н. Н. Ольшанскаго, 1913.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. — Москва: РОССПЭН, 2008.

Купцы Российской империи
Персоналии:Славянск
Октябристы
Члены Государственной думы Российской империи IV созыва